Mian steht für:

 Mian (Parroquia), eine Gemeinde (parroquia) in der Gemeinde Amieva  von Asturien, Spanien
 Mian (Hanzhong) (勉县 Miǎn Xiàn), Kreis der Stadt Hanzhong Shaanxi, China
 Mian (Neuguinea), eine Volksgruppe und Sprache  der Mianmin am oberen Sepik in Papua-Neuguinea
 Mian (Einheit), ein asiatisches Gold- und Silbergewicht

Mian ist der Familienname folgender Personen:
 Atif Mian (* 1975), pakistanisch-US-amerikanischer Ökonom
 Aziz Mian (1942–2000), pakistanischer Qawwali-Sänger
 Mian Mian (* 1970), chinesische Schriftstellerin
 Michael Mian (* 1980), italienischer Mediziner
 Michele Mian (* 1973), italienischer Basketballspieler 
 Zia Mian, pakistanischer Physiker